Бихор (, ) је округ у републици Румунији, у њеном северозападном делу. Управно средиште округа је град Орадеа, а битни су и градови Салонта, Маргита и Бејуш.

Положај 

Округ Бихор је погранични округ према Мађарској на западу. Са других стана окружују га следећи окрузи:
 ка северу: Сату Маре (округ)
 ка североистоку: Салаж (округ)
 ка истоку: Клуж (округ)
 ка југоистоку: Алба (округ)
 ка југу: Арад (округ)

Природни услови 
Округ припада историјској покрајини Кришана. Бихор округ је западном половином равничарски и панонски, док је источном половином планински (планина Бихор). Река Кереш протиче средином округа у правцу исток - запад.

Становништво 
Бихор спада у вишенационалне округе Румуније и по последњем попису из 2002. г. структура становништва по народности је била следећа:
 Румуни - 67,6%
 Мађари - 26,0%
 Роми - 5,0%
 Словаци - 1,2%

Спољашње везе 

 www.cjbihor.ro Званична страница округа

Окрузи Румуније
Кришана